Aamo ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Skogstad Aamo (* 1946), norwegischer Ökonom und Politiker
 Reidar Magnus Aamo (1898–1972), norwegischer Politiker